Матюгино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на берегу реки Утроя, в 10 км к юго-западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 50 жителей.

История 
До 2006 года входила в состав ныне упразднённой Пальцевской волости с административным центром в д. Федосино.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)